Leryn Franco  (Asunción, 1. ožujka 1982.) je paragvajska atletičarka i model. Glavna disciplina joj je bacanje koplja. Osim što se bavi športom bavi se i modom natjecala se u nekoliko izbora ljepote. Godine 2006. bila je drugoplasirana Miss Universe Paragvaja. Sudjelovala je u Miss Bikini svijeta.

Natjecanja

Vanjske poveznice
Iaaf-ov profil Leryn Franco 

Paragvajski športaši
Bacači koplja
Ženski modeli
Životopisi, Paragvaj